Polska Góra (Złota Góra, 182,3 m n.p.m.) – wzniesienie na Wzgórzach Strzegomskich, w woj. dolnośląskim, w gminie Legnickie Pole
 Polska Góra (791,5 m n.p.m.) – góra w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w woj. dolnośląskim, w granicach miasta Lubawka
 Polska Góra (425 m n.p.m.) – góra w Karkonoszach, w woj. dolnośląskim, w gminie Podgórzyn
 Polska Góra (107,1 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Kaliskiej, położona w woj. wielkopolskim w gminie Rawicz
 Polska Góra (202,8 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w gminie Szczecinek
 Polska Góra (kopiec) – kopiec usypany w 1936 na pamiątkę Bitwy pod Kostiuchnówką na Wołyniu
 Polska Góra (przystanek osobowy) – stacja kolejowa na Ukrainie na linii Kowel-Sarny, między miejscowościami Kościuchnówka a Lisów nazwana od pobliskiego kopca